

«Фрунзенська» — станція Московського метрополітену
 «Фрунзенська» — станція Петербурзького метрополітену

«Фрунзенська» — станція Мінського метрополітену